est une expression anglophone signifiant « ne jamais dire au revoir ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre original de Ne dites jamais adieu, film américain de James V. Kern sorti en 1946 ;
 , titre original de Ne dites jamais adieu, film américain de Jerry Hopper sorti en 1956.

Musique

Chanson 

 Never Say Goodbye, chanson de Bon Jovi présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Yoko Ono présente sur l'album  sorti en .

Album 

 , album de Sarah Bettens sorti en  ;
 , album de  sorti le .

Voir aussi